Шербеняса () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Лунге.
 Шербеняса () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.